Гиорги (Гия) Джичонайя (; род. 26 мая 1969 года, Зугдиди, Грузия) – грузинский поэт, писатель. Пишет на грузинском и менгрельском  языках.

Биография 
В 1993 г. закончил исторический факультет Тбилиского Государственного Университета.

Творчество 
В 1989 году выпустил первый поэтический сборник «Хотел молиться».

В 2004 году издал сборник сонет «Сонет любви».

В 2014 г. Выпустил 4-х томник из цикла «Хроника человеческого трагикомического бытия»

1. «Письма к счастью» (сонеты)

«Лунная ванна» (стих в прозе) 

2. «Иллюзии женщин» XXI века,, (новеллы)

3. «Последняя прогулка» (новеллы,рассказы)

4). «Золотая эра» (Лирическая драма, стихи,сонеты)

В 2020 году вышли «Колхидские кирби», «Элегии одиночества» и «Робаи, рассказанные у камина», за что писатель был награждён Премией Союза писателей Грузии.

Гия Джичонайя создал новую форму стиха и назвал её ,,кирби’’

Кирби впервые были написаны на менгрельском языке и затем переведены на другие языки,, Колхидские кирби’’ переведённы на украинский язык в Киеве в 2019 году, была присуждена Международная премия грузино-украинских отношений им.Д.Гурамишвили

В Тбилиси ,,кирби’’ была присуждена премия им.Ильи Чавчавадзе

В 2021 г. В Тбилиси вышел сборник на менгрельском языке кирби,сонеты, робаи и сборник ,,От прошлого к будущему’’

В 2021 г переведённый на англисский язык ,,Kолхидские кирби’’  были напечатаны во Франции (edidion 999)

Кирби Гия Джичонайя переведены на грузинский, русский, английский и итальянский языки.

Кирби  можно увидеть на популярной веб-странице amazon.com.  Гия Джичонайя является членом  ,,Ордена хранителей плащаницы святой Богоматери’’

Личная жизнь 
Гия Джичонайя женат. Супруга — Тамара Джинория (род. 1971 г). Воспитывает двоих детей: Нино (род. в 1998 г). и Гиорги (род. в 2009 г).

Примечания 

Родившиеся в 1914 году
Грузинские писатели
Грузинские поэты
Выпускники исторического факультета Тбилисского государственного университета